Головановский — поселок в Балаковском районе Саратовской области. Входит в состав Натальинского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 18 километров по прямой на восток от города Балаково.

История
Поселок был основан в 1904 году.

Население 
Постоянное население составляло 701 человека в 2002 году (русские 75%) ,  695 в 2010 году.

Инфраструктура
Имеется школа, детский садик, ФАП,  почта, магазины, дом культуры,  а также базовое  сельскохозяйственное  предприятие «КФХ Бирюков А.В.».

Достопримечательности

К северу от поселка располагается памятник природы регионального значения Грачевская лесная дача, крупнейший искусственный лесной массив в Саратовском Заволжье.

Примечания 

Населённые пункты Балаковского района